Een Sint-Baafskerk of Sint-Bavokerk is een kerkgebouw gewijd aan Bavo van Gent.

België 

Antwerpen (provincie)
 Sint-Bavokerk (Boechout)
 Sint-Bavokerk (Noorderwijk)
 Sint-Bavokerk (Oud-Turnhout)
 Sint-Bavokerk (Wilrijk)
 Sint-Bavokerk (Zittaart)
Henegouwen
 Sint-Bavokerk (Amougies)
Oost-Vlaanderen
 Sint-Bavokerk (Baaigem)
 Sint-Baafskathedraal
 Sint-Bavokerk (Gijzenzele)
 Sint-Bavokerk (Goeferdinge)
 Sint-Bavokerk (Gontrode)
 Sint-Baafskerk (Mendonk)
 Sint-Bavokerk (Mere)
 Sint-Bavokerk (Vinderhoute)
 Sint-Bavokerk (Wanzele)
 Sint-Bavokerk (Zingem)
Vlaams-Brabant
 Sint-Bavokerk (Zellik)
West-Vlaanderen
 Sint-Bavo en Sint-Machutuskerk, Houtave
 Sint-Bavokerk (Kanegem)
 Sint-Bavokerk (Lauwe)
 Sint-Bavokerk (Merkem)
 Sint-Baafskerk (Brugge), Sint-Andries
 Sint-Bavokerk (Sint-Baafs-Vijve)
 Sint-Bavokerk (Watou)
 Sint-Bavokerk (Westrozebeke)

Nederland 
 Sint-Bavokerk (Aardenburg)
 Sint-Bavokerk (Groede)
 Grote of Sint-Bavokerk, Haarlem
 Kathedrale basiliek Sint Bavo, Haarlem
 Sint-Bavokerk (Harmelen)
 Sint-Bavokerk (Heemstede)
 Sint-Bavokerk (Nuth)
 Sint-Bavokerk (Oud Ade)
 Sint-Bavokerk (Raamsdonk)
 Sint-Bavokerk (Rijsbergen)
 Sint-Bavokerk (Rotterdam)
 Sint-Bavokerk (Ursem)

Verenigde Staten 
 Saint-Bavo Church (Mishawaka)

Bavokerk